Charlot nei guai (Triple Trouble)  – cortometraggio del 1918 diretto da Charles Chaplin e Leo White
Triple Trouble – cortometraggio del 1936 diretto da Al Christie
Triple Trouble – cortometraggio del 1944 diretto da Harry D'Arcy
Triple Trouble – film del 1948 diretto da Eddie Donnelly
Triple Trouble – film del 1950 diretto da Jean Yarbrough
 Triple Trouble - film del 2018 diretto da Mark Brown